raspo, parte costituente del grappolo
 Raspo, località della Croazia, ora facente parte del comune di Lanischie